Lorenz Bokholt ist der Name folgender Personen:

* Lorenz Bokholt (Domherr), deutscher Geistlicher, Domherr in Schleswig 
 Lorenz Bokholt (Bürgermeister) († 1417), deutscher Politiker, Bürgermeister von Greifswald
 Lorenz Bokholt (Propst) († 1501), deutscher Jurist, Geistlicher und Hochschullehrer